Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2020—2021 — 79-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіонський раунд

Результати матчів

Тур за туром

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Результати матчів

Тур за туром

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2021
Ізраїль
Ізраїль
2021 в ізраїльському спорті